Celeste (nascida em 3 de maio de 1972) é o nome artístico de uma ex-atriz pornográfica norte-americana, que apareceu aproximadamente em 175 filmes de 1992 à 2003. Celeste era casada com um ator companheiro, Wood Long, e mais tarde teve um filho com o diretor de cinema adulto, Paul Norman.

Prêmios
1995 XRCO Award "Best Girl-Girl Scene" em The Dinner Party
1995 AVN Award "Best All-Girl Scene – Filme" em The Dinner Party

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Naturais de Stillwater (Minnesota)